Margairaz ist der Familienname folgender Personen:
Sacha Margairaz (* 1980), Schweizer Fußballspieler
Xavier Margairaz (* 1984), Schweizer Fußballspieler